Abdülhamid ( en arabe, de nombreuses translittérations sont possibles : Abdal-Hamid, Abd Al-Hamid, etc.) peut faire référence à :
 Abdülhamid  (1725-1789), sultan de l’Empire ottoman de 1774 à 1789 ;
 Abdülhamid II (1842-1918), sultan de l’Empire ottoman et calife de 1876 à 1909.

Autre 
 Abdülhamid, sous-marin ottoman lancé en 1886.